BNP Paribas Masters 2010 – tenisowy turniej ATP z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 8–14 listopada 2010 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród 2 750 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2010
2010 w tenisie ziemnym
2010 we Francji